Соболев, Михаил Николаевич:
 Соболев, Михаил Николаевич (1869 — не ранее 1945) — российский и советский учёный-экономист.
 Соболев, Михаил Николаевич (1867—1947) — российский и советский учёный, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат Сталинской премии.